Баевский — еврейская и польская фамилия:

 Баевский, Артур Матвеевич (Абрам Моисеевич; 1892—1971) — советский разведчик.
 Баевский, Вадим Соломонович (1929—2013) — российский литературовед, теоретик, историк литературы, сын С. М. Баевского.
 Баевский, Георгий Артурович (1921—2005) — советский военный лётчик, генерал-майор авиации, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, сын А. М. Баевского.
 Баевский, Давид Анатольевич (1898—1979) — советский историк.
 Баевский, Роман Маркович (1928—2020) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003).
 Баевский, Симха (Сидни Баевски Майер, 1878—1934) — настоящее имя Сидни Майера, австралийского бизнесмена.
 Баевский, Соломон Исаакович (1923—2016) — советский, российский и американский востоковед.
 Баевский, Соломон Моисеевич (псевдоним Лазурин; 1899—1959) — кинорежиссёр и сценарист, брат А. М. Баевского.
 Баевский, Ян Антонин (1915—1943) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах, мученик.

Баевская:

 Баевская, Елена Вадимовна (род. 1953) — российский филолог, переводчик.

Населённые пункты 
 Баевский — хутор в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Баевский — посёлок в Болховском районе Орловской области.

См. также 
 Баевский район Алтайского края

Примечания